Игры плей-офф Чемпионата России БЕКО Профессиональной баскетбольной лиги в сезоне 2010/2011 начались 23 мая 2011 года. Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата вышли в плей-офф. В четвертьфиналах серии проходят до двух побед, в полуфинале, финале и матче за третье место — до трёх.

В финале ЦСКА обыграл «Химки» в четырёх матчах и стал чемпионом страны. MVP плей-офф стал форвард ЦСКА Виктор Хряпа.

Сетка

1/4 финала

(1) УНИКС vs. (8) Нижний Новгород

(4) Химки vs. (5) Спартак

(2) ЦСКА vs. (7) Красные Крылья

(3) Локомотив-Кубань vs. (6) Енисей

1/2 финала

(1) УНИКС vs. (4) Химки

(2) ЦСКА vs. (3) Локомотив-Кубань

Матч за 3-е место

Финал

Матчи за 5—8-е места

1/2 финала за 5-е место

(5) Спартак vs. (8) Нижний Новгород

(6) Енисей vs. (7) Красные Крылья

Финал за 7-е место

Финал за 5-е место

Ссылки 
 Плей-офф ПБЛ 2011

Чемпионат России по баскетболу 2010/2011
Спорт в России в 2011 году
2011 год в баскетболе